Сантандер може бити:

 Сантандер, град у Шпанији
 Провинција Сантандер, некадашња шпанска провинција у оквиру Старе Кастиље. Данас је то једнопровинцијска аутономна заједница Кантабрија
 Сантандер (округ у Колумбији)
 Сантандер (град на Филипинима)